Alley to Bali é o 53º curta de desenho animado da série Woody Woodpecker. Lançado no cinema em 15 de março de 1954, o filme foi produzido pela Walter Lantz Productions e distribuído pela Universal-International.

Enredo 
Na ilha de Bali, o deus Vulcano recebe legumes oferecidos por uma balinesa chamada Babaloo, mas ele protesta e exige carne fresca, ao que a mulher oferece um marinheiro, sob pena de ter seu povo destruído por Vulcano. Ela tenta conseguir a atenção de Pica-Pau e Zeca Urubu ao exibir uma dança sedutora para fazer com que os dois marinheiros a sigam. Nenhum dos dois acabam com a bela Babaloo, mas eles escapam da ira do vulcão, voltando ao bar onde estavam. Tão logo eles dizem que não querem mais saber de mulheres, ambos perseguem o que pensam ser Babaloo, mas na verdade é uma polvo fêmea, que passa a beijá-los. 

Filmes dos Estados Unidos de 1954
Curtas-metragens de animação dos Estados Unidos
Filmes ambientados na Indonésia
Filmes dos Estados Unidos
Episódios de Pica-Pau (desenho)
Curtas-metragens de Walter Lantz
Curtas-metragens da década de 1950
Filmes em língua inglesa da década de 1950
Curtas-metragens de 1954